Az 1989-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a német Boris Becker nyerte a svéd Stefan Edberg előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Elődöntős)
  Stefan Edberg (Döntős)
  Boris Becker (Bajnok)
  Mats Wilander (Negyeddöntős)
  John McEnroe (Elődöntős)
  Jakob Hlasek (Első kör)
  Miloslav Mecir (Harmadik kör)
  Tim Mayotte (Negyeddöntős)

  Michael Chang (Negyedik kör)
  Jimmy Connors (Második kör)
  Brad Gilbert (Első kör)
  Kevin Curren (Harmadik kör)
  Aaron Krickstein (Negyedik kör)
  Andrei Chesnokov (Első kör)
  Mikael Pernfors (Második kör)
  Amos Mansdorf (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1989 a teniszben